Премия Грубера — международная награда, присуждаемая американской некоммерческой организацией «Фонд Грубера».

Программа международных наград «Фонда Грубера» включает пять премий:
 Премия Грубера по космологии (с 2000 года)
 Премия Грубера по генетике (с 2001 года)
 Премия Грубера по нейронаукам (с 2004 года)
 Премия Грубера за правосудие (с 2001 по 2011 год)
 Премия Грубера по правам женщин (с 2003 по 2011 год).
Лауреатам ежегодных премий вручается золотая медаль и денежное вознаграждение в размере $ 500 000.

Премия Грубера по космологии 
 2000 —  Дж. Пиблс и   А. Р. Сэндидж
 2001 — М. Дж. Рис
 2002 —   В. Рубин
 2003 —  Р. А. Сюняев
 2004 — А. Х. Гут и А. Д. Линде
 2005 —   Джеймс Ганн
 2006 —  Дж. К. Мазер и проект COBE
 2007 —   С. Перлмуттер и группа 
 2008 — Джон Ричард Бонд
 2009 — Венди Фридман, Роберт Кенникутт и 
 2010 — Чарльз Стейдел
 2011 —  Саймон Уайт, ,  и 
 2012 —  Ч. Л. Беннет и проект WMAP
 2013 — А. А. Старобинский и В. Ф. Муханов
 2014 — Сидни Ван ден Берг, Б. Талли, Кен Фримен и Я. Эйнасто
 2015 — Джон Карлстром, Джереми Острайкер,  Л. Пейдж
 2016 —  Рональд Древер,   Кип Торн,   Райнер Вайсс и прочие участники LIGO
 2017 — Сандра Фабер
 2018 — команда космической обсерватории «Планк»,  и Жан-Лу Пюже
 2019 — Николас Кайзер и Джозеф Силк
 2020 — Ларс Хернквист и 
 2021 — Марк Камионковски, , 
 2022 —

Премия Грубера по генетике 
 2001 —   Р. Йениш
 2002 —  Роберт Хорвиц
 2003 — Дэвид Ботштейн
 2004 — Мэри-Клэр Кинг
 2005 — 
 2006 —  Элизабет Элен Блэкбёрн
 2007 — 
 2008 — Аллан Спрэдлинг
 2009 —   Дженет Роули
 2010 — Джералд Финк
 2011 — 
 2012 — 
 2013 —  Сванте Паабо
 2014 —   Виктор Эмброс,   Дэвид Болкомб,   Равкан, Гэри
 2015 — Дженнифер Даудна и Эмманюэль Шарпантье
 2016 — Майкл Грюнштейн и Чарльз Дэвид Эллис
 2017 — Стивен Элледж
 2018 — Джоан Чори и Эллиот Мейровиц
 2019 — Фогельштейн, Берт
 2020 — Басслер, Бонни
 2021 — Оркин, Стюарт
 2022 — Леманн, Рут, James R. Priess,

Премия Грубера по нейронаукам 
 2004 —  Сеймур Бензер
 2005 — Эрик Кнудсен и 
 2006 —  М. Ито и 
 2007 — 
 2008 —  Джон О’Киф
 2009 —   Дж. Холл,   М. Росбаш,   М. У. Янг
 2010 — Роберт Вурц
 2011 — Худа Зогби
 2012 — Лили Джан и 
 2013 — Ив Мардер
 2014 — Томас Джессел
 2015 — , Карла Шац
 2016 — Му-минг Пу
 2017 — 
 2018 — Энн Грейбил,  и 
 2019 — 
 2020 — Марк Тессье-Лавинь,  и 
 2021 — Кристина Пети, 
 2022 — Эмери Браун и др.

Премия Грубера за правосудие 
 2001 — Anthony Roy Gubbay и Sternford Moyo
 2002 — 
 2003 — Розали Абелла и 
 2004 —  и 
 2005 — 
 2006 — Аарон Барак
 2007 — , , 
 2008 — Thomas Buergenthal и Jerome J. Shestack
 2009 — , Executive Director of Equal Justice Initiative (EJI), and European Roma Rights Centre (ERRC), an international public interest law organization that combats anti-Romani racism and human rights abuse of Roma in Europe
 2010 — ,  и Indian Law Resource Center 
 2011 — , , , Center for Legal and Social Studies и

Премия Грубера по правам женщин 
 2003 — Наванетхем Пиллэй, 
 2004 — , Afghan Institute of Learning
 2005 — , 
 2006 — , , 
 2007 — , , Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Societies (CSBR)
 2008 — , , Nadera Shalhoub-Kevorkian
 2009 —  Лейма Гбови, Women’s Legal Centre (WLC)
 2010 — , 
 2011 — AVEGA Agahozo

Примечания

См. также 
 :Категория:Лауреаты премии Грубера

Ссылки 
 Официальный сайт «Фонда Грубера» 

Премии в области прав человека
Научные награды
Биологические награды
Награды по алфавиту
Космология
Списки лауреатов премий
Йельский университет